Debré oder Debre ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Debré (1854–1939), französischer Rabbiner
 Germain Debré (1890–1948), französischer Architekt
 Jean-Louis Debré (* 1944), französischer Politiker
 Joseph Kiermeier-Debre (* 1946), deutscher Literatur-, Theater- und Kunstwissenschaftler
 Michel Debré (1912–1996), französischer Politiker
 Olivier Debré (1920–1999), französischer Maler, Keramiker, Autor und Hochschullehrer
 Robert Debré (1882–1978), französischer Kinderarzt

Debre bzw. d'Ebre ist der Name folgender Orte:
 Corbera d’Ebre, spanische Gemeinde
 Debre Berhan, äthiopische Stadt
 Debre Markos, äthiopische Stadt
 Debre Tabor, äthiopische Stadt
 Debre Zeyit, äthiopische Stadt
 Móra d’Ebre, spanische Stadt
 Ribera d’Ebre, spanischer Landkreis

Debre ist auch ein ehemaliger Name der heute mazedonischen Stadt Debar.

Siehe auch:
 Kloster Debre Damo, äthiopisches Kloster
 Schlacht von Debre Abbay, äthiopische Schlacht
 Schlacht von Debre Tabor, äthiopische Schlacht